Соревнования среди восьмёрок по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли 25 и 26 августа. Приняли участие 46 спортсменов из пяти стран.

Призёры

Соревнование

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований